Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Van Buren (), probablement tous baptisés ainsi en l'honneur de Martin Van Buren (1782-1862),  (1833-1837) et  des États-Unis (1837-1841) :
comté de Van Buren (Arkansas),
comté de Van Buren (Iowa),
comté de Van Buren (Michigan),
comté de Van Buren (Tennessee).

Voir aussi 
 La page d'homonymie Van Buren.